Гарригас (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 19,9 км². Население — 395 человек (на 2008 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Garrigàs 

Муниципалитеты Жироны